Biografies:
 Guillem de Sant Vicenç (s. XII – XIII), noble i militar català 
 Gispert d'Amat i Desbosc de Sant Vicenç, abat de Sant Pere de Galligants a Girona (1639-54) i President de la Generalitat de Catalunya
 Hagiografies: 
 Vicenç, Oronci, Víctor i Aquilina màrtirs, morts a Girona o Puigcerdà
 Vicenç, Sabina i Cristeta, tres germans hispanoromans venerats com a sants per l'Església catòlica 
 Sant Vicenç d'Agen, llegendari màrtir gal
 Sant Vicenç d'Osca o Vicenç de València, (Osca, s. III – València, c. 304), religiós hispanoromà venerat com a sant i màrtir en el calendari litúrgic catòlic (22 de gener) i ortodox (11 de novembre)
 Sant Vicenç de Cotlliure, sant màrtir del , venerat al Rosselló
 Sant Vicenç de Lerins, eclesiàstic gal
 Sant Vicenç de Lleó, abat màrtir de San Clodio, a Lleó (554)
 Sant Vicenç de Paül (Pouy, França, 1581 - París, 1660), sacerdot francès
 Sant Vicenç de Montes o sant Vicenç del Bierzo, abat de San Pedro de Montes, a Lleó, ca 915
 Sant Vicent Ferrer (València, 1350 - Gwened, Bretanya, 1419), dominic valencià 
 Entitats de població:
 Els Banys de Sant Vicenç, nucli de població del municipi del Pont de Bar (Alt Urgell) 
 Sant Vicenç de Calders, entitat de població del municipi del Vendrell
 Sant Vicenç de Camós, entitat de població del municipi de Camós (Pla de l'Estany)
 Sant Vicenç de Castellet, municipi del Bages 
 Sant Vicenç dels Horts, municipi de la comarca del Baix Llobregat
 Sant Vicenç de Montalt, municipi del Maresme 
 Sant Vicenç de Torelló, municipi de la comarca d'Osona
 Sant Vicenç de Vilarassau, entitat de població del municipi de Santa Maria d'Oló (Moianès, Bages)
 Cala Sant Vicenç, urbanització del nord de Mallorca del municipi de Pollença
 Parròquia de Sant Joan i Sant Vicenç de Bellveí, despoblat a la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Sant Vicent del Raspeig, vila i municipi valencià situat a la comarca de l'Alacantí
 Edificis:
 Església de Sant Vicenç, diversos edificis
 Mas de Sant Vicenç, mas del municipi de Ginestar (Ribera d'Ebre)
 Ermita de Sant Vicent Ferrer de les Coves de Vinromà, ermita a Les Coves de Vinromà (Plana Alta, País Valencià)
 Catedral de Roda d'Isàvena o de Sant Vicent màrtir, catedral romànica a Roda d'Isàvena
 Ermita de Sant Vicent de Catí (Alt Maestrat), edifici religiós que es va començar a construir en 1610
 Estació de Sant Vicenç dels Horts, estació de la Línia Llobregat-Anoia del FGC
 Estació de Sant Vicenç - Castellgalí, estació de la Línia Llobregat-Anoia de FGC (Sant Vicenç de Castellet, Bages)
 Estació de Sant Vicenç de Castellet, estació de la Línia Llobregat-Anoia de FGC (Sant Vicenç de Castellet, Bages)
 Estació de Sant Vicenç de Calders, estació de ferrocarril al municipi del Vendrell (Baix Penedès)
 Capella de Sant Vicenç, edifici religió dels Banys de Sant Vicenç (El Pont de Bar, Alt Urgell)
 Miscel·lània:
 Creu de Sant Vicenç, peça heràldica amb forma d'aspa
 Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià, entitat dependent de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià a Barcelona
 Platja de la Torre de Sant Vicent, platja de sorra del municipi de Benicàssim (Plana Alta, País Valencià) 
 Cau, recau i Sant Vicent, joc de cartes en què hi juguen dues persones
 Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, societat de vida apostòlica, fundada el 1633
 Congregació de Sant Vicenç de Paül
 Platja de Sant Vicenç de Montalt, platja entre els municipis de Sant Vicenç de Montalt i de Caldes d'Estrac (Maresme) 
 Festes patronals Sant Vicent Ferrer, festes en honor de Sant Vicent Ferrer especialment a diversos indrets del País Valencià 
 Cala Sant Vicent, cala del municipi de Sant Joan de Labritja (Eivissa)